Maurice Richard – kanadyjski hokeista
 Peut-être Maurice Richard – kanadyjski film z 1971 roku
 Maurice Richard: Histoire d'un Canadien – kanadyjski film z 1999 roku
 Maurice Richard – kanadyjski film z 2005 roku